Stenaphorura är ett släkte av urinsekter. Stenaphorura ingår i familjen blekhoppstjärtar.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Blekhoppstjärtar
Stenaphorura